Lundbye ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lundbye (1812–1873), dänischer Kriegsminister
 Johan Thomas Lundbye (1818–1848), dänischer Maler
 Vagn Lundbye (1933–2016), dänischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Lundby